Salgadinho ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Salgadinho (Paraíba), Bundesstaat Paraíba 
 Salgadinho (Pernambuco), Bundesstaat Pernambuco 

Sonstiges: 
 Salgadinho (Musiker), der Künstlernamen des brasilianischen Sambamusikers Paulo Alexandre Nogueira Salgado Martins (* 1970)